Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jeremy Bates e Jonas Björkman eranoi detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Martin Damm e Anders Järryd hanno battuto in finale 6–3, 6–2,  Tomás Carbonell e Francisco Roig.

Teste di serie

  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
  John-Laffnie de Jager /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)

  Martin Damm /  Anders Järryd (campioni)
  Jakob Hlasek /  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 1995
ATP Tour 1995